El término oxígeno puede referirse a:

 Oxígeno, en química, al elemento químico o a alguna de sus formas compuestas:
 Dioxígeno, formado por dos átomos de oxígeno, es gaseoso en condiciones normales de temperatura y presión.
 Oxígeno líquido, dioxígeno licuado a bajas temperaturas.
 Oxígeno triplete, estado fundamental del dioxígeno.
 Ozono, formado por tres átomos de oxígeno, es gaseoso en condiciones normales de temperatura y presión.
 Oxígeno, proyecto antagonista cultural y político de Logroño, La Rioja, España.
 Oxígeno, radio colombiana.
 Oxígeno 102.1, radio peruana.
 Oxygen, canal de televisión estadounidense.
 Oxígeno, nombre oficial en español del álbum de estudio Oxygène del compositor francés Jean-Michel Jarre, lanzado el año 1976. 
También relacionados con este tema:
 Oxigeno O2, Nombre de vino espumante de la empresa Chandon
 Oxígeno 7-13, nombre oficial en español del álbum de estudio Oxygène 7-13 del mismo compositor, lanzado el año 1997.
 Oxygene: New Master Recording, álbum de estudio/recopilatorio del mismo compositor francés en celebración del 30º aniversario de Oxygéne. Fue lanzado el año 2007.
 Oxígeno o Oxygene, cada uno de los temas de los álbumes mencionado. Se dividen (al igual que cinco de los discos de Jarre) en partes, teniendo en total 13 partes (del 1 al 6 en el álbum de 1976 y del 7 al 13 en el de 1997; se exceptúa "New Master Recording" por ser una Remasterización del disco de 1976).